Artykuł prezentuje listę odcinków serialu Rodzinka.pl.

Przypisy

Bibliografia 
 Wszystkie odcinki serialu w serwisie TVP VOD

Rodzinka.pl